Чехію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли сто п'ятнадцять спортсменів у двадцяти двох видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Чехія на ОІ-2016  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020
2021 у чеському спорті